.38 Special может означать:
 .38 Special — револьверный патрон американской фирмы Smith & Wesson.
 .38 Special — американская рок-группа, созданная в 1974 году.